Fort Knox har flere betydninger

 Fort Knox (militæranlæg)
 Fort Knox (gulddepot)